Василий Степанович Шинкарёв (1925—1985) — советский работник сельского хозяйства, председатель колхоза имени Кирова Оренбургского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился 2 марта 1925 года в селе Дедуровка Оренбургского района Оренбургской области.

Окончив неполную среднюю школу, начал трудиться в 1941 году рядовым колхозником, затем — трактористом. В 1943—1946 годах находился на службе в Красной армии. Был участником Великой Отечественной войны. В 1945 году в звании младшего сержанта был командиром орудия 57-го артиллерийского полка 95-й стрелковой дивизии 62-го стрелкового корпуса 33-й армии 1-го Белорусского фронта. На фронтах войны сражались его отец — Степан Ферапонтович и сестра — Мария. На подступах к Берлину был ранен и только в госпитале Познани узнал о Победе.

После демобилизации, с 1946 года, Шинкарёв работал комбайнером, затем — помощником бригадира тракторной бригады Нижне-Павловской машинно-тракторной станции Оренбургского района Чкаловской (позже — Оренбургской) области. В 1948 году он окончил школу механизации сельского хозяйства и был избран председателем колхоза «Ударник». В 1958 году окончил школу по подготовке председателей колхозов, после чего стал председателем колхоза имени Кирова Оренбургского района Оренбургской области, проявив себя за годы работы на этом посту как талантливый организатор и руководитель. Под его руководством колхоз экономически окреп, добившись успехов в увеличении производства и заготовок сельскохозяйственной продукции. Интересно, что в течение летних школьных каникул на разных участках колхоза работало  более учеников. За успехи в трудовом воспитании молодежи Дедуровская школа и колхоз имени Кирова в 1970 году были удостоены имени Ленинского комсомола.

Кроме производственной, занимался общественной деятельностью — избирался депутатом районного и сельского Советов народных депутатов, был делегатом XXV съезда КПСС.

Жил в родном селе Дедуровка, где умер в 1985 году. В его честь названа одна из улиц села.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году, Шинкареву Василию Степановичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также был награждён ещё двумя орденами Ленина (22.03.1966, 08.04.1971), орденом Октябрьской Революции (06.09.1973), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (12.05.1945, 11.03.1985), а также медалями, среди которых «За отвагу» (01.08.1944).
 Удостоен знака «Отличник народного просвещения».

Примечания

Литература 
 Россовский В. П., Шинкарёв Василий Степанович , Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
 Шинкарёв Василий Степанович (1925—1985)
 ГВАРДИИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 

Председатели колхозов
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Делегаты XXV съезда КПСС